blondynka – kobieta o blond włosach
 Blondynka – polski serial telewizyjny emitowany w 2010 i od 2013
 Blondynka – album zespołu Bajm
 Blondynka – amerykański film z 2022

Zobacz też 
 Prawdziwa blondynka – amerykański film komediowy z 1997 roku
 Legalna blondynka – amerykański film fabularny z 2001 roku